Petuniasläktet (Petunia) är ett släkte som ingår i familjen potatisväxter och beskrevs av den franske botanikern Antoine-Laurent de Jussieu 1803. Petuniasläktet har 35 arter från tropiska Amerika. 

De är vanligen klibbhåriga örter med hela blad och stora, öppet trattlika blommor, sittande ensamma i bladvecken. En hybrid mellan vitpetunia (med välluktande vita blommor) och violpetunia (med mörkt violblå blomfärg), trädgårdspetunia (P. ×hybrida), är en mycket vanlig ettårig utplanteringsväxt.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar 

Potatisväxter
Pe Växtindex